Садай:

 Садай, Владимир Леонтьевич — чувашский писатель, прозаик, переводчик;
  — деревня на острове Банка, Индонезия;
 Садай (Sadai) — персонаж «Наруто».

См. также 
 Тукак-Садай